De Lambeosaurini zijn een groep plantenetende ornithischische dinosauriërs behorende tot de Euornithopoda.

In 2011 benoemde Robert Sullivan een Lambeosaurini, zonder formele definitie.

In 2013 definieerde Albert Prieto-Márquez een stamklade Lambeosaurini, voor de groep bestaande uit Lambeosaurus lambei en alle soorten nauwer verwant aan Lambeosaurus dan aan Parasaurolophus walkeri, Tsintaosaurus spinorhinus, en Aralosaurus tuberiferus.

In 2021 bevestigden Daniel Madzia, Victoria Megan Arbour, Clint A. Boyd, Andrew A. Farke, Penélope Cruzado-Caballero en David Christopher Evans deze definitie formeel onder de PhyloCode.

De groep bestaat uit middelgrote viervoetige planteneters uit het late Krijt van Azië en Noord-Amerika. Behalve de verankerende soort zijn mogelijke Lambeosaurini Amurosaurus riabinini, Arenysaurus ardevoli, Blasisaurus canudoi, de soorten van Corythosaurus,
Hypacrosaurus stebingeri, Hypacrosaurus altispinus, de soorten van Lambeosaurus, Magnapaulia laticaudus, Olorotitan arharensis. Sahaliyania elunchunorum en Velafrons coahuilensis. Ze staan afgeleid in de Lambeosaurinae. Materieel zijn ze identiek aan de Corythosaurini, benoemd door Brett-Surman in 1989. Prieto-Márquez meende echter ten onrechte dat dit laatste taxon, opgevat als tribus, hernoemd zou moeten worden naar het eerst benoemde geslacht dat omvat wordt. De Lambeosaurini vormen de zustergroep van de Parasaurolophini binnen de Corythosauria.

Een mogelijke stamboom toont het volgende kladogram:

Literatuur
Sullivan R.M., Jasinski S.E., Guenther M., Lucas S.G. 2011. "The first lambeosaurin (Dinosauria, Hadrosauridae, Lambeosaurinae) from the Upper Cretaceous Ojo Alamo formation (Naashoibito Member), San Juan Basin, New Mexico". In: Sullivan R.M., Lucas S.G., Spielmann J.A., eds. Fossil Record 3. New Mexico: Museum of Natural History and Science Bulletin, pp 405–417
Prieto-Márquez A., Dalla Vecchia F.M., Gaete R. & Galobart À. 2013. "Diversity, Relationships, and Biogeography of the Lambeosaurine Dinosaurs from the European Archipelago, with Description of the New Aralosaurin Canardia garonnensis". PLOS ONE 8: e69835
Madzia D., Arbour V.M., Boyd C.A., Farke A.A., Cruzado-Caballero P. & Evans D.C. 2021. "The phylogenetic nomenclature of ornithischian dinosaurs". PeerJ 9:e12362

Euornithopoda